Суперкубок Італії з футболу 2014 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 грудня 2014 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубка «Наполі». Гра мала пройти 24 серпня 2014 року, але «Наполі» попросив про перенос матчу на період зимової перерви у зв'язку з участю команди у раунді плей-оф ліги чемпіонів УЄФА.

Матч

Деталі

Примітки 

2014
2014 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Наполі»
Грудень 2014
2014 в італійському спорті